Cet article vise à lister les joueurs ayant fait partie de l'équipe première du Red Star Football Club.

Joueurs du Red Star sélectionnés en équipe de France de football 

37 joueurs du Red Star ont été sélectionnés au moins une fois en équipe de France.

Anciens joueurs 
Les informations sont extraites de plusieurs sources.

Effectif actuel 

Banacar sidibé

Notes 

Red Star
Red Star